bont halmuiltje
 donker halmuiltje
 gelobd halmuiltje
 oranjegeel halmuiltje